Ел Буфало има више значења:

 Ел Буфало (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Буфало (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Буфало, Агропекуарија (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Буфало (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Буфало (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Буфало (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Буфало (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Буфало (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Буфало (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Буфало (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Буфало (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Буфало (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Буфало (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Буфало (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Буфало (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Буфало (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Буфало (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику